Martuni kan syfta på:

Geografi

Armenien 

 Martuni (kommun) – Gegharkunik, 
 Martuni, Armenien – en ort i Gegharkunik, 
 Martuni (vattendrag), Gegharkunik,

Azerbajdzjan 

 Martuni (Nagorno-Karabach), distriktshuvudort, Chodzjavänd, 
 Martuni Rayonu – ett distrikt/provins 
 Martuni (provins) – provins i utbrytarstaten Republiken Artsach

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar